Vernon hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Vernon (apellido)
 Vernon (cantante), rapero y bailarín surcoreano.
 Edward Vernon, Almirante inglés.
 Frédéric-Charles Victor de Vernon, escultor y grabador francés.
 William Vernon, botánico inglés.

Divisiones administrativas 
 Vernon (Columbia Británica), municipio en  Canadá

Localidades en Estados Unidos 
 Vernon (Alabama)
 Vernon (California)
 Vernon (Connecticut)
 Vernon (Florida)
 Vernon ville (Nueva York)
 Vernon (Nueva York)
 Vernon (Texas)
 Vernon (Vermont)
 Vernon (Wisconsin)

Comunas en Francia  
 Vernon (Ardèche)
 Vernon (Eure)
 '''Vernon (Vienne)